Ellsworth kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Ellsworth (udde), 
 Ellsworth (berg),

USA 

 Ellsworth, Kansas, countyhuvudort, Ellsworth County, 
 Ellsworth, Iowa, Hamilton County, 
 Ellsworth, Illinois, McLean County, 
 Ellsworth, Maine, countyhuvudort, Hancock County, 
 Ellsworth, Michigan, Antrim County, 
 Ellsworth, Minnesota, Nobles County, 
 Ellsworth, Pennsylvania, ort, Washington County, 
 Ellsworth, Wisconsin, Pierce County, 
 Ellsworth, New Hampshire

Se även 
 Ellsworth County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar